Die Saison 2002/03 der Bayernliga war die 58. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die neunte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der 1. SC Feucht mit 13 Punkten Vorsprung auf die Amateure des TSV 1860 München.

Die Abstiegsplätze belegten der TSV Gerbrunn und der FC Falke Markt Schwaben. Da die Mannschaften auf den Rängen 15 und 16 am Saisonende punktgleich waren, spielten sie in einem zusätzlichen Entscheidungsspiel um den Verbleib in der Liga. Dort schaffte die SG Quelle Fürth den Sprung auf den Relegationsplatz, während der TSV Schwaben Augsburg als dritte Mannschaft direkt abstieg. In der anschließenden Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern stiegen die Fürther als vierte Mannschaft ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der Würzburger FV, der FC Memmingen und die SpVgg Landshut als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierten sich der 1. FC Passau und der TSV Großbardorf als vierter und fünfter Aufsteiger.

Die zweiten Mannschaften der SpVgg Unterhaching und des SSV Jahn Regensburg spielten in der folgenden Saison als Amateure, da die ersten Mannschaften beider Klubs in die 2. Bundesliga aufstiegen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Platzierungsspiel 
Da die Mannschaften auf den Rängen 15 und 16 punktgleich waren, gemäß den Statuten des Bayerischen Fußball-Verbands sowohl das Torverhältnis als auch der direkte Vergleich in solch einem Fall aber nicht als Kriterium zur Platzierungsermittlung herangezogen wird, spielten die Mannschaften nach Beendigung der Saison ein Platzierungsspiel, um den dritten Direktabsteiger in die Landesliga Bayern zu ermitteln. Das Spiel fand auf neutralem Platz in Nördlingen statt.

Während der Verlierer abstieg, qualifizierte sich der Sieger für die Relegationsrunde, an der auch die Vizemeister der drei Landesliga-Staffeln teilnahmen.

|}

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System zwei weitere Plätze in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Spiele auf neutralem Platz qualifizierten sich für die Bayernliga.

In den Spielen trafen in Regensburg der Bayernliga-Vertreter SG Quelle Fürth auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Mitte, der 1. FC Passau, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Nord, der TSV Großbardorf, und Süd, der SVG Burgkirchen, in Altdorf bei Nürnberg aufeinander. Der 1. FC Passau und der TSV Großbardorf stieg als vierte und fünfte Mannschaft in die Bayernliga auf, während die SG Quelle Fürth als vierte Mannschaft in die Landesliga abstieg.

|}

Aufgrund der Tatsache, dass es keinen Absteiger aus der Regionalliga Süd in die Bayernliga gab, stiegen beide Mannschaften auf. Im Falle eines möglichen Lizenzentzugs eines bayrischen Regionalligisten, der den Aufsteigern aus der Landesliga damit einen Platz genommen hätte, spielten die beiden Siegermannschaften vorbehaltlich ein weiteres Entscheidungsspiel auf neutralem Platz in Neumarkt in der Oberpfalz, das aber letztlich keinen sportlichen Wert hatte.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 2002/03 bei kicker.de

200203
Fußballsaison 2002/03